Haldir is de naam van twee personages in J.R.R. Tolkiens Midden-aarde:
Haldir (mens), heer van de Haladin.
Haldir (elf) van Lothlórien.